Campanha (Minas Gerais)
Microrégion Campanha occidentale
 Microrégion Campanha centrale
 Microrégion Campanha méridionale